Oldřich van Bohemen (+1034), hertog van Bohemen (1012-1033, 1034)
 Oldřich van Brno (+1113), hertog van Moravië-Brno (1092-1097, 1100-1113) en Moravië-Znaim (1112-1113)
 Oldřich II van Bohemen (1134-1177), hertog van Moravië-Olmütz (1173-1177)